Епифания (Эпифания) может означать:

 Епифания — Явление, см. Теофания, Богоявление.
 Епифания — женское имя.
  — город в Киликии.
 Епифания — город в Сирии, ныне Хама.
 «Епифания» — движение, основанное Исследователями Библии.

См. также 
 Epiphany (значения)
 Антиох IV Эпифан
 Бефана
 Епифаний